

Carriera 
Nel 2012 ha ricevuto una wildcard per entrare nel tabellone principale del singolare femminile del Roland Garros ma ha perso nel primo turno contro la testa di serie numero 16 Marija Kirilenko per 1–6, 2–6.

Statistiche

Risultati in progressione

Singolare nei tornei del Grande Slam

Doppio nei tornei del Grande Slam

Doppio misto nei tornei del Grande Slam 
Nessuna partecipazione

Altri progetti

Collegamenti esterni